Паралельний слалом (гірськолижний спорт) — вид змагань з гірськолижного спорту.
 Паралельний слалом (сноубординг) — вид змагань з сноубордингу